Arachnea – dwudziesty czwarty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1999 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2000 roku Egmont Polska.

Album ten, wraz z dwoma następnymi bywa łączony w cykl „Podróże Thorgala”, ukazujący historie towarzyszące poszukiwaniu przez bohatera i jego rodzinę nowego miejsca, „aby żyć w pokoju”. Te trzy tomy („Arachnea”, „Błękitna zaraza” i „Królestwo pod piaskiem”) łączy motyw podróży na południe, poza tym jednak są one niezależnymi epizodami o zamkniętej fabule.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Recenzja w Gildii Komiksu

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a